|-
|(31751)||1999 JF85|| align=right|12,5|| align=right|3,167|| align=right|0,163|| align=right|17,55|| align=right|5,635||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31752)||1999 JN91|| align=right|14,4|| align=right|2,573|| align=right|0,105|| align=right|14,08|| align=right|4,127||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31753)||1999 JL94|| align=right|13,4|| align=right|3,182|| align=right|0,063|| align=right|17,41|| align=right|5,675||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31754)||1999 JT95|| align=right|13,9|| align=right|3,023|| align=right|0,069|| align=right|10,23|| align=right|5,256||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31755)||1999 JA96|| align=right|13,7|| align=right|2,940|| align=right|0,072|| align=right|12,95|| align=right|5,039||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31756)||1999 JL98|| align=right|12,5|| align=right|3,152|| align=right|0,218|| align=right|19,67|| align=right|5,595||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31757)||1999 JO98|| align=right|13,8|| align=right|3,033|| align=right|0,047|| align=right|15,99|| align=right|5,280||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31758)||1999 JQ99|| align=right|14,3|| align=right|2,644|| align=right|0,212|| align=right|14,08|| align=right|4,300||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31759)||1999 JT99|| align=right|14,1|| align=right|2,665|| align=right|0,095|| align=right|15,63|| align=right|4,351||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31760)||1999 JG101|| align=right|14,0|| align=right|2,557|| align=right|0,139|| align=right|13,51|| align=right|4,088||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31761)||1999 JO103|| align=right|13,7|| align=right|2,799|| align=right|0,239|| align=right|8,55|| align=right|4,681||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31762)||1999 JB104|| align=right|12,1|| align=right|3,097|| align=right|0,083|| align=right|18,36|| align=right|5,451||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31763)||1999 JW107|| align=right|13,7|| align=right|2,917|| align=right|0,104|| align=right|2,18|| align=right|4,982||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31764)||1999 JB108|| align=right|14,0|| align=right|3,144|| align=right|0,117|| align=right|6,12|| align=right|5,575||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31765)||1999 JG114|| align=right|13,8|| align=right|2,677|| align=right|0,171|| align=right|11,05|| align=right|4,378||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31766)||1999 JD116|| align=right|14,3|| align=right|3,048|| align=right|0,079|| align=right|10,45|| align=right|5,319||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31767)||1999 JN116|| align=right|15,3|| align=right|2,538|| align=right|0,174|| align=right|5,92|| align=right|4,043||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31768)||1999 JA117|| align=right|15,0|| align=right|2,585|| align=right|0,213|| align=right|3,70|| align=right|4,156||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31769)||1999 JL117|| align=right|13,5|| align=right|2,981|| align=right|0,126|| align=right|11,66|| align=right|5,145||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31770)||1999 JK118|| align=right|14,5|| align=right|2,854|| align=right|0,041|| align=right|3,21|| align=right|4,820||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31771)||1999 JX119|| align=right|14,3|| align=right|3,178|| align=right|0,069|| align=right|9,34|| align=right|5,664||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31772)||1999 JW120|| align=right|14,4|| align=right|2,846|| align=right|0,074|| align=right|8,69|| align=right|4,799||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31773)||1999 JL121|| align=right|13,6|| align=right|3,057|| align=right|0,101|| align=right|10,00|| align=right|5,343||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31774)||1999 JW121|| align=right|14,7|| align=right|3,041|| align=right|0,125|| align=right|2,60|| align=right|5,303||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31775)||1999 JN122|| align=right|13,6|| align=right|2,329|| align=right|0,173|| align=right|7,63|| align=right|3,553||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31776)||1999 JE124|| align=right|12,8|| align=right|2,549|| align=right|0,106|| align=right|16,55|| align=right|4,070||MBA||14. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31777)||1999 JO125|| align=right|14,1|| align=right|2,903|| align=right|0,053|| align=right|3,13|| align=right|4,945||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31778)||1999 JT125|| align=right|14,3|| align=right|2,363|| align=right|0,089|| align=right|7,38|| align=right|3,631||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31779)||1999 JO129|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,181|| align=right|11,90|| align=right|4,177||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31780)||1999 JB136|| align=right|13,4|| align=right|2,977|| align=right|0,043|| align=right|10,57|| align=right|5,135||MBA||15. maj 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31781)||1999 KZ2|| align=right|15,0|| align=right|2,792|| align=right|0,021|| align=right|3,01|| align=right|4,665||MBA||17. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31782)||1999 KM6|| align=right|13,2|| align=right|2,797|| align=right|0,277|| align=right|16,87|| align=right|4,678||MBA||21. maj 1999||Mallorca||A. Lopez; R. Pacheco
|-
|(31783)||1999 KV9|| align=right|13,6|| align=right|3,081|| align=right|0,076|| align=right|8,59|| align=right|5,406||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31784)||1999 KB11|| align=right|13,8|| align=right|2,410|| align=right|0,135|| align=right|3,49|| align=right|3,742||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31785)||1999 KK13|| align=right|14,0|| align=right|2,759|| align=right|0,069|| align=right|4,11|| align=right|4,582||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31786)||1999 KO13|| align=right|13,3|| align=right|2,663|| align=right|0,076|| align=right|10,90|| align=right|4,346||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31787)||1999 KH14|| align=right|14,2|| align=right|2,775|| align=right|0,113|| align=right|7,08|| align=right|4,622||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31788)||1999 KQ14|| align=right|12,5|| align=right|3,175|| align=right|0,101|| align=right|17,79|| align=right|5,657||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31789)||1999 KA15|| align=right|13,7|| align=right|3,139|| align=right|0,164|| align=right|9,46|| align=right|5,561||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31790)||1999 LA1|| align=right|12,4|| align=right|2,597|| align=right|0,099|| align=right|13,89|| align=right|4,185||MBA||7. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31791)||1999 LT3|| align=right|13,5|| align=right|3,151|| align=right|0,043|| align=right|27,65|| align=right|5,591||MBA||7. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31792)||1999 LY4|| align=right|13,8|| align=right|3,112|| align=right|0,144|| align=right|17,50|| align=right|5,488||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31793)||1999 LB6|| align=right|14,3|| align=right|1,863|| align=right|0,061|| align=right|23,49|| align=right|2,543||MBA||11. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31794)||1999 LL9|| align=right|13,6|| align=right|2,767|| align=right|0,177|| align=right|8,98|| align=right|4,601||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31795)||1999 LM14|| align=right|13,9|| align=right|2,440|| align=right|0,099|| align=right|6,87|| align=right|3,810||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31796)||1999 LS15|| align=right|12,7|| align=right|3,215|| align=right|0,073|| align=right|22,47|| align=right|5,763||MBA||12. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31797)||1999 LN16|| align=right|13,5|| align=right|2,765|| align=right|0,101|| align=right|9,10|| align=right|4,596||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31798)||1999 LY16|| align=right|13,9|| align=right|2,795|| align=right|0,016|| align=right|4,98|| align=right|4,671||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31799)||1999 LN23|| align=right|13,2|| align=right|2,577|| align=right|0,117|| align=right|11,96|| align=right|4,136||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31800)||1999 LT25|| align=right|13,3|| align=right|3,111|| align=right|0,209|| align=right|14,05|| align=right|5,487||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31801)||1999 LY26|| align=right|12,5|| align=right|3,230|| align=right|0,107|| align=right|24,90|| align=right|5,805||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31802)||1999 LP30|| align=right|14,3|| align=right|2,763|| align=right|0,052|| align=right|3,68|| align=right|4,592||MBA||12. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31803)||1999 LN32|| align=right|14,7|| align=right|2,682|| align=right|0,198|| align=right|14,76|| align=right|4,391||MBA||6. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(31804)||1999 MG|| align=right|14,6|| align=right|2,687|| align=right|0,116|| align=right|14,13|| align=right|4,404||MBA||18. junij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(31805)||1999 NN5|| align=right|12,0|| align=right|3,184|| align=right|0,019|| align=right|20,45|| align=right|5,680||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31806)||1999 NE11|| align=right|11,0|| align=right|5,193|| align=right|0,095|| align=right|34,10|| align=right|11,84||JUT||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31807)||1999 NP17|| align=right|14,1|| align=right|2,603|| align=right|0,150|| align=right|7,83|| align=right|4,198||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31808)||1999 NR34|| align=right|13,7|| align=right|2,740|| align=right|0,123|| align=right|9,21|| align=right|4,536||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31809)||1999 NS36|| align=right|12,6|| align=right|3,166|| align=right|0,107|| align=right|15,72|| align=right|5,633||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31810)||1999 NR38|| align=right|12,9|| align=right|2,877|| align=right|0,104|| align=right|8,11|| align=right|4,878||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31811)||1999 NA41|| align=right|12,7|| align=right|3,118|| align=right|0,037|| align=right|9,62|| align=right|5,504||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31812)||1999 NL47|| align=right|13,5|| align=right|2,782|| align=right|0,115|| align=right|8,78|| align=right|4,639||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31813)||1999 RF41|| align=right|15,4|| align=right|1,933|| align=right|0,131|| align=right|23,02|| align=right|2,688||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31814)||1999 RW70|| align=right|12,1|| align=right|5,293|| align=right|0,068|| align=right|4,46|| align=right|12,18||JUT||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31815)||1999 RY111|| align=right|13,2|| align=right|2,638|| align=right|0,127|| align=right|12,54|| align=right|4,284||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31816)||1999 RZ117|| align=right|12,9|| align=right|2,991|| align=right|0,070|| align=right|9,81|| align=right|5,172||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31817)||1999 RK134|| align=right|11,6|| align=right|3,968|| align=right|0,148|| align=right|6,28|| align=right|7,902||HLD||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31818)||1999 RM135|| align=right|11,9|| align=right|3,219|| align=right|0,067|| align=right|22,68|| align=right|5,775||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31819)||1999 RS150|| align=right|11,0|| align=right|5,135|| align=right|0,002|| align=right|14,42|| align=right|11,64||JUT||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31820)||1999 RT186|| align=right|11,8|| align=right|5,233|| align=right|0,075|| align=right|2,38|| align=right|11,97||JUT||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31821)||1999 RK225|| align=right|11,7|| align=right|5,237|| align=right|0,060|| align=right|10,76|| align=right|11,99||JUT||3. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31822)||1999 SY4|| align=right|11,9|| align=right|3,415|| align=right|0,042|| align=right|6,37|| align=right|6,309||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|31823 Viète||1999 TN3|| align=right|14,6|| align=right|2,746|| align=right|0,359|| align=right|24,27|| align=right|4,550||MBA||4. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|31824 Elatus||1999 UG5|| align=right|10,1|| align=right|11,79|| align=right|0,384|| align=right|5,26|| align=right|40,45||CNT||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(31825)||1999 UL13|| align=right|15,2|| align=right|2,364|| align=right|0,194|| align=right|1,52|| align=right|3,635||MBA||29. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(31826)||1999 VM2|| align=right|12,9|| align=right|2,580|| align=right|0,091|| align=right|23,69|| align=right|4,143||MBA||5. november 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(31827)||1999 VJ13|| align=right|14,7|| align=right|1,880|| align=right|0,106|| align=right|25,23|| align=right|2,578||MBA||1. november 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31828)||1999 VU199|| align=right|12,3|| align=right|3,089|| align=right|0,238|| align=right|15,51|| align=right|5,429||MBA||4. november 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31829)||1999 XT12|| align=right|12,9|| align=right|2,992|| align=right|0,027|| align=right|10,52|| align=right|5,175||MBA||5. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31830)||1999 XT59|| align=right|12,8|| align=right|3,045|| align=right|0,092|| align=right|11,61|| align=right|5,313||MBA||7. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31831)||1999 YL|| align=right|14,7|| align=right|1,938|| align=right|0,069|| align=right|22,40|| align=right|2,697||MBA||16. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31832)||2000 AP59|| align=right|14,4|| align=right|2,184|| align=right|0,264|| align=right|6,59|| align=right|3,227||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31833)||2000 AW123|| align=right|13,7|| align=right|2,546|| align=right|0,135|| align=right|13,48|| align=right|4,062||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31834)||2000 AL142|| align=right|14,0|| align=right|2,569|| align=right|0,153|| align=right|8,70|| align=right|4,117||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31835)||2000 BK16|| align=right|11,2|| align=right|5,117|| align=right|0,052|| align=right|15,14|| align=right|11,58||JUT||30. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31836)||2000 BU34|| align=right|15,0|| align=right|2,237|| align=right|0,151|| align=right|5,47|| align=right|3,344||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(31837)||2000 CB35|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,181|| align=right|14,12|| align=right|4,214||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31838)||2000 CV48|| align=right|14,1|| align=right|2,398|| align=right|0,120|| align=right|5,82|| align=right|3,712||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31839)||2000 CW50|| align=right|16,1|| align=right|2,386|| align=right|0,124|| align=right|1,64|| align=right|3,686||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31840)||2000 CG51|| align=right|15,3|| align=right|2,208|| align=right|0,148|| align=right|4,25|| align=right|3,281||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31841)||2000 CQ70|| align=right|13,9|| align=right|2,307|| align=right|0,139|| align=right|6,41|| align=right|3,502||MBA||7. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31842)||2000 CF77|| align=right|14,8|| align=right|2,449|| align=right|0,145|| align=right|1,98|| align=right|3,833||MBA||10. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31843)||2000 CQ80|| align=right|14,7|| align=right|2,205|| align=right|0,292|| align=right|20,34|| align=right|3,274||MBA||8. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31844)||2000 DQ15|| align=right|15,0|| align=right|2,248|| align=right|0,181|| align=right|5,10|| align=right|3,370||MBA||26. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(31845)||2000 DK17|| align=right|16,1|| align=right|2,122|| align=right|0,265|| align=right|2,73|| align=right|3,091||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31846)||2000 DQ47|| align=right|16,0|| align=right|2,344|| align=right|0,178|| align=right|3,23|| align=right|3,588||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31847)||2000 DQ96|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,207|| align=right|0,44|| align=right|5,625||MBA||29. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31848)||2000 EM21|| align=right|14,1|| align=right|2,403|| align=right|0,169|| align=right|13,41|| align=right|3,724||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(31849)||2000 EZ21|| align=right|15,4|| align=right|1,957|| align=right|0,083|| align=right|21,27|| align=right|2,737||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31850)||2000 EB22|| align=right|14,5|| align=right|1,929|| align=right|0,082|| align=right|21,13|| align=right|2,679||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31851)||2000 EK40|| align=right|16,1|| align=right|2,165|| align=right|0,166|| align=right|3,01|| align=right|3,185||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31852)||2000 EO43|| align=right|14,5|| align=right|2,563|| align=right|0,224|| align=right|5,95|| align=right|4,102||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31853)||2000 EW47|| align=right|15,0|| align=right|2,353|| align=right|0,116|| align=right|6,89|| align=right|3,608||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31854)||2000 EB48|| align=right|16,8|| align=right|2,237|| align=right|0,105|| align=right|2,02|| align=right|3,345||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31855)||2000 EA50|| align=right|14,7|| align=right|2,676|| align=right|0,178|| align=right|13,18|| align=right|4,376||MBA||6. marec 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31856)||2000 EP54|| align=right|14,1|| align=right|2,542|| align=right|0,287|| align=right|6,16|| align=right|4,052||MBA||10. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31857)||2000 EG58|| align=right|15,3|| align=right|2,181|| align=right|0,188|| align=right|2,94|| align=right|3,220||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31858)||2000 EL59|| align=right|15,2|| align=right|2,299|| align=right|0,153|| align=right|6,71|| align=right|3,484||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31859)||2000 EB66|| align=right|15,7|| align=right|2,391|| align=right|0,170|| align=right|2,33|| align=right|3,697||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31860)||2000 ES68|| align=right|16,0|| align=right|2,300|| align=right|0,247|| align=right|3,21|| align=right|3,487||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31861)||2000 EX68|| align=right|16,0|| align=right|2,402|| align=right|0,154|| align=right|1,66|| align=right|3,721||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31862)||2000 EY70|| align=right|14,8|| align=right|2,378|| align=right|0,138|| align=right|8,65|| align=right|3,665||MBA||11. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(31863)||2000 EE84|| align=right|15,3|| align=right|2,270|| align=right|0,184|| align=right|4,86|| align=right|3,420||MBA||5. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31864)||2000 EC86|| align=right|12,2|| align=right|3,115|| align=right|0,097|| align=right|15,64|| align=right|5,498||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31865)||2000 ED86|| align=right|13,2|| align=right|2,621|| align=right|0,166|| align=right|9,62|| align=right|4,243||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31866)||2000 EA94|| align=right|15,8|| align=right|2,178|| align=right|0,205|| align=right|6,99|| align=right|3,213||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31867)||2000 EG94|| align=right|13,6|| align=right|2,555|| align=right|0,309|| align=right|12,87|| align=right|4,083||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31868)||2000 EO97|| align=right|15,2|| align=right|2,309|| align=right|0,258|| align=right|6,55|| align=right|3,509||MBA||10. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31869)||2000 EF101|| align=right|14,5|| align=right|2,271|| align=right|0,269|| align=right|7,01|| align=right|3,422||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31870)||2000 EG101|| align=right|14,0|| align=right|2,578|| align=right|0,187|| align=right|9,78|| align=right|4,138||MBA||8. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31871)||2000 EA105|| align=right|13,6|| align=right|2,559|| align=right|0,242|| align=right|10,46|| align=right|4,094||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31872)||2000 EL106|| align=right|15,8|| align=right|2,336|| align=right|0,136|| align=right|3,10|| align=right|3,569||MBA||13. marec 2000||Piszkesteto||Krisztián Sárneczky; G. Szabo
|-
|(31873)||2000 EA130|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,134|| align=right|3,23|| align=right|3,710||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31874)||2000 EF135|| align=right|14,6|| align=right|2,332|| align=right|0,092|| align=right|4,33|| align=right|3,561||MBA||11. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31875)||2000 EG136|| align=right|16,8|| align=right|2,211|| align=right|0,109|| align=right|2,98|| align=right|3,287||MBA||11. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31876)||2000 EA142|| align=right|14,4|| align=right|2,579|| align=right|0,260|| align=right|13,74|| align=right|4,142||MBA||2. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(31877)||2000 EX144|| align=right|14,8|| align=right|2,352|| align=right|0,165|| align=right|2,30|| align=right|3,608||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(31878)||2000 FR7|| align=right|14,6|| align=right|2,440|| align=right|0,144|| align=right|12,89|| align=right|3,810||MBA||29. marec 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(31879)||2000 FL12|| align=right|12,5|| align=right|2,938|| align=right|0,219|| align=right|14,50|| align=right|5,036||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31880)||2000 FW12|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,206|| align=right|3,80|| align=right|3,423||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31881)||2000 FL15|| align=right|16,3|| align=right|1,784|| align=right|0,114|| align=right|21,08|| align=right|2,383||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31882)||2000 FD20|| align=right|14,9|| align=right|2,356|| align=right|0,203|| align=right|9,65|| align=right|3,616||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31883)||2000 FD22|| align=right|15,3|| align=right|2,421|| align=right|0,095|| align=right|7,08|| align=right|3,765||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31884)||2000 FK27|| align=right|15,0|| align=right|2,733|| align=right|0,080|| align=right|2,37|| align=right|4,517||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31885)||2000 FJ32|| align=right|15,3|| align=right|2,435|| align=right|0,148|| align=right|2,43|| align=right|3,798||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31886)||2000 FN32|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,149|| align=right|3,61|| align=right|3,553||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31887)||2000 FM33|| align=right|13,0|| align=right|2,679|| align=right|0,146|| align=right|13,10|| align=right|4,384||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31888)||2000 FM35|| align=right|14,4|| align=right|2,354|| align=right|0,138|| align=right|7,31|| align=right|3,610||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31889)||2000 FW35|| align=right|13,1|| align=right|2,390|| align=right|0,272|| align=right|13,79|| align=right|3,694||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31890)||2000 FG37|| align=right|15,0|| align=right|2,330|| align=right|0,218|| align=right|3,49|| align=right|3,556||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31891)||2000 FR42|| align=right|13,2|| align=right|2,518|| align=right|0,050|| align=right|7,20|| align=right|3,996||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31892)||2000 FC43|| align=right|15,2|| align=right|2,185|| align=right|0,105|| align=right|2,92|| align=right|3,230||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31893)||2000 FB44|| align=right|15,2|| align=right|2,237|| align=right|0,185|| align=right|8,22|| align=right|3,346||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31894)||2000 FD44|| align=right|14,2|| align=right|2,356|| align=right|0,217|| align=right|5,98|| align=right|3,616||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31895)||2000 FX44|| align=right|14,8|| align=right|2,192|| align=right|0,294|| align=right|5,38|| align=right|3,244||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31896)||2000 FZ48|| align=right|14,8|| align=right|2,469|| align=right|0,117|| align=right|5,67|| align=right|3,878||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31897)||2000 FT49|| align=right|14,6|| align=right|2,437|| align=right|0,106|| align=right|6,28|| align=right|3,805||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31898)||2000 GC1|| align=right|14,9|| align=right|1,903|| align=right|0,083|| align=right|23,87|| align=right|2,625||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31899)||2000 GG7|| align=right|16,0|| align=right|2,281|| align=right|0,168|| align=right|3,49|| align=right|3,445||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31900)||2000 GX15|| align=right|15,3|| align=right|2,385|| align=right|0,221|| align=right|1,77|| align=right|3,682||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31901)||2000 GU18|| align=right|14,8|| align=right|2,297|| align=right|0,132|| align=right|7,35|| align=right|3,481||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31902)||2000 GN19|| align=right|15,4|| align=right|2,225|| align=right|0,176|| align=right|2,84|| align=right|3,317||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31903)||2000 GK26|| align=right|15,4|| align=right|2,703|| align=right|0,183|| align=right|3,88|| align=right|4,444||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31904)||2000 GX34|| align=right|15,2|| align=right|2,377|| align=right|0,099|| align=right|6,64|| align=right|3,665||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31905)||2000 GM40|| align=right|15,5|| align=right|2,454|| align=right|0,105|| align=right|6,00|| align=right|3,843||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31906)||2000 GF44|| align=right|16,2|| align=right|2,341|| align=right|0,265|| align=right|5,78|| align=right|3,582||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31907)||2000 GR44|| align=right|15,5|| align=right|2,242|| align=right|0,123|| align=right|1,88|| align=right|3,357||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31908)||2000 GP46|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,201|| align=right|6,48|| align=right|3,418||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31909)||2000 GP52|| align=right|15,6|| align=right|2,446|| align=right|0,164|| align=right|2,15|| align=right|3,825||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31910)||2000 GJ53|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,098|| align=right|9,88|| align=right|3,437||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31911)||2000 GE54|| align=right|16,1|| align=right|2,431|| align=right|0,200|| align=right|1,82|| align=right|3,790||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31912)||2000 GM54|| align=right|15,3|| align=right|2,553|| align=right|0,170|| align=right|2,70|| align=right|4,080||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31913)||2000 GM56|| align=right|14,5|| align=right|2,334|| align=right|0,304|| align=right|10,81|| align=right|3,565||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31914)||2000 GL65|| align=right|15,5|| align=right|2,152|| align=right|0,166|| align=right|2,81|| align=right|3,155||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31915)||2000 GA66|| align=right|14,5|| align=right|2,578|| align=right|0,324|| align=right|12,13|| align=right|4,139||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31916)||2000 GC67|| align=right|15,9|| align=right|2,282|| align=right|0,089|| align=right|1,97|| align=right|3,446||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31917)||2000 GH67|| align=right|14,8|| align=right|2,405|| align=right|0,157|| align=right|0,49|| align=right|3,728||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31918)||2000 GW67|| align=right|15,1|| align=right|2,438|| align=right|0,118|| align=right|2,83|| align=right|3,806||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31919)||2000 GC69|| align=right|15,3|| align=right|2,217|| align=right|0,160|| align=right|1,82|| align=right|3,300||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31920)||2000 GX69|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,075|| align=right|7,13|| align=right|3,409||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31921)||2000 GD71|| align=right|13,9|| align=right|2,447|| align=right|0,202|| align=right|5,09|| align=right|3,828||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31922)||2000 GD72|| align=right|15,0|| align=right|2,256|| align=right|0,139|| align=right|4,67|| align=right|3,387||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31923)||2000 GN73|| align=right|13,8|| align=right|2,945|| align=right|0,050|| align=right|3,74|| align=right|5,052||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31924)||2000 GD74|| align=right|15,1|| align=right|2,411|| align=right|0,206|| align=right|2,06|| align=right|3,742||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31925)||2000 GW75|| align=right|15,7|| align=right|2,371|| align=right|0,087|| align=right|6,39|| align=right|3,650||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31926)||2000 GW76|| align=right|14,1|| align=right|2,728|| align=right|0,099|| align=right|4,37|| align=right|4,504||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31927)||2000 GT78|| align=right|16,4|| align=right|2,173|| align=right|0,031|| align=right|3,27|| align=right|3,203||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31928)||2000 GU78|| align=right|15,7|| align=right|2,240|| align=right|0,084|| align=right|1,33|| align=right|3,353||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31929)||2000 GF79|| align=right|15,3|| align=right|2,316|| align=right|0,277|| align=right|4,11|| align=right|3,524||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31930)||2000 GJ81|| align=right|15,1|| align=right|2,593|| align=right|0,153|| align=right|12,43|| align=right|4,174||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|31931 Sipiera||2000 GW82|| align=right|15,4|| align=right|2,553|| align=right|0,252|| align=right|1,16|| align=right|4,078||MBA||10. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31932)||2000 GK85|| align=right|13,0|| align=right|3,110|| align=right|0,032|| align=right|22,12|| align=right|5,484||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31933)||2000 GY85|| align=right|15,4|| align=right|2,299|| align=right|0,162|| align=right|6,32|| align=right|3,485||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31934)||2000 GE88|| align=right|14,8|| align=right|2,352|| align=right|0,192|| align=right|3,40|| align=right|3,607||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31935)||2000 GY88|| align=right|14,9|| align=right|2,236|| align=right|0,158|| align=right|5,92|| align=right|3,343||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31936)||2000 GP95|| align=right|14,9|| align=right|2,612|| align=right|0,167|| align=right|2,52|| align=right|4,220||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31937)||2000 GZ98|| align=right|15,4|| align=right|2,231|| align=right|0,143|| align=right|4,56|| align=right|3,331||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31938)||2000 GL99|| align=right|14,9|| align=right|2,266|| align=right|0,164|| align=right|3,64|| align=right|3,410||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31939)||2000 GC101|| align=right|14,5|| align=right|2,313|| align=right|0,195|| align=right|4,24|| align=right|3,516||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31940)||2000 GQ104|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,154|| align=right|4,55|| align=right|3,384||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31941)||2000 GQ105|| align=right|15,2|| align=right|2,330|| align=right|0,148|| align=right|12,68|| align=right|3,557||MBA||13. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31942)||2000 GA106|| align=right|14,0|| align=right|2,277|| align=right|0,162|| align=right|3,62|| align=right|3,435||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31943)||2000 GJ106|| align=right|15,0|| align=right|2,324|| align=right|0,176|| align=right|5,01|| align=right|3,543||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31944)||2000 GP107|| align=right|15,1|| align=right|2,332|| align=right|0,136|| align=right|5,67|| align=right|3,562||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31945)||2000 GQ108|| align=right|13,9|| align=right|2,191|| align=right|0,053|| align=right|5,51|| align=right|3,243||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31946)||2000 GM109|| align=right|15,7|| align=right|2,202|| align=right|0,107|| align=right|8,27|| align=right|3,266||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31947)||2000 GO109|| align=right|13,9|| align=right|2,565|| align=right|0,331|| align=right|7,21|| align=right|4,108||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31948)||2000 GH110|| align=right|15,8|| align=right|2,176|| align=right|0,111|| align=right|2,25|| align=right|3,210||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31949)||2000 GR120|| align=right|15,5|| align=right|2,525|| align=right|0,294|| align=right|6,43|| align=right|4,012||MBA||5. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31950)||2000 GC122|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,154|| align=right|7,62|| align=right|4,064||MBA||6. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31951)||2000 GL123|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,195|| align=right|4,94|| align=right|3,468||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31952)||2000 GS123|| align=right|14,9|| align=right|2,232|| align=right|0,171|| align=right|5,99|| align=right|3,335||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31953)||2000 GZ125|| align=right|15,1|| align=right|2,267|| align=right|0,061|| align=right|4,68|| align=right|3,413||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31954)||2000 GJ126|| align=right|14,5|| align=right|2,270|| align=right|0,129|| align=right|6,89|| align=right|3,419||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31955)||2000 GU126|| align=right|13,9|| align=right|2,419|| align=right|0,195|| align=right|6,57|| align=right|3,762||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|31956 Wald||2000 GA133|| align=right|14,6|| align=right|2,735|| align=right|0,033|| align=right|2,26|| align=right|4,521||MBA||13. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31957)||2000 GP133|| align=right|14,8|| align=right|2,263|| align=right|0,133|| align=right|5,65|| align=right|3,403||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31958)||2000 GN135|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,246|| align=right|7,79|| align=right|4,113||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31959)||2000 GD136|| align=right|14,4|| align=right|2,630|| align=right|0,143|| align=right|7,02|| align=right|4,263||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31960)||2000 GC142|| align=right|14,6|| align=right|2,431|| align=right|0,271|| align=right|11,27|| align=right|3,790||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31961)||2000 GJ142|| align=right|14,9|| align=right|2,279|| align=right|0,231|| align=right|10,66|| align=right|3,440||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31962)||2000 GE153|| align=right|14,8|| align=right|2,588|| align=right|0,149|| align=right|6,81|| align=right|4,162||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31963)||2000 GE154|| align=right|15,5|| align=right|2,397|| align=right|0,102|| align=right|5,67|| align=right|3,711||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31964)||2000 GG161|| align=right|15,3|| align=right|2,341|| align=right|0,227|| align=right|1,55|| align=right|3,581||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31965)||2000 GQ161|| align=right|14,8|| align=right|2,352|| align=right|0,222|| align=right|7,06|| align=right|3,606||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31966)||2000 HR1|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,122|| align=right|5,98|| align=right|3,660||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31967)||2000 HW4|| align=right|12,5|| align=right|3,043|| align=right|0,202|| align=right|24,12|| align=right|5,308||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31968)||2000 HH5|| align=right|15,5|| align=right|1,943|| align=right|0,041|| align=right|22,22|| align=right|2,707||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31969)||2000 HL7|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,099|| align=right|2,42|| align=right|4,084||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31970)||2000 HD9|| align=right|14,5|| align=right|2,567|| align=right|0,213|| align=right|13,27|| align=right|4,111||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31971)||2000 HP9|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,170|| align=right|3,39|| align=right|3,712||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31972)||2000 HX9|| align=right|15,8|| align=right|2,300|| align=right|0,052|| align=right|5,77|| align=right|3,489||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31973)||2000 HO10|| align=right|14,8|| align=right|2,463|| align=right|0,149|| align=right|7,07|| align=right|3,864||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31974)||2000 HG12|| align=right|16,1|| align=right|2,182|| align=right|0,078|| align=right|2,80|| align=right|3,222||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31975)||2000 HA13|| align=right|14,2|| align=right|2,299|| align=right|0,136|| align=right|5,95|| align=right|3,485||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31976)||2000 HH13|| align=right|14,3|| align=right|2,794|| align=right|0,088|| align=right|1,68|| align=right|4,668||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31977)||2000 HZ13|| align=right|15,6|| align=right|2,256|| align=right|0,071|| align=right|3,30|| align=right|3,389||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31978)||2000 HA14|| align=right|15,5|| align=right|2,369|| align=right|0,180|| align=right|2,03|| align=right|3,645||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31979)||2000 HH14|| align=right|13,4|| align=right|2,670|| align=right|0,202|| align=right|13,70|| align=right|4,361||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31980)||2000 HJ14|| align=right|14,7|| align=right|2,519|| align=right|0,171|| align=right|3,55|| align=right|3,996||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31981)||2000 HH15|| align=right|14,9|| align=right|2,387|| align=right|0,201|| align=right|3,13|| align=right|3,688||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|31982 Johnwallis||2000 HS20|| align=right|14,6|| align=right|3,196|| align=right|0,159|| align=right|2,25|| align=right|5,712||MBA||30. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(31983)||2000 HS21|| align=right|14,8|| align=right|2,547|| align=right|0,171|| align=right|11,70|| align=right|4,064||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31984)||2000 HR23|| align=right|15,2|| align=right|2,419|| align=right|0,152|| align=right|2,99|| align=right|3,762||MBA||25. april 2000||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(31985)||2000 HV23|| align=right|16,1|| align=right|2,403|| align=right|0,184|| align=right|3,41|| align=right|3,724||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31986)||2000 HZ27|| align=right|15,9|| align=right|1,969|| align=right|0,073|| align=right|21,34|| align=right|2,762||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31987)||2000 HN28|| align=right|15,4|| align=right|2,422|| align=right|0,210|| align=right|1,46|| align=right|3,769||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31988)||2000 HT29|| align=right|15,1|| align=right|2,243|| align=right|0,160|| align=right|2,24|| align=right|3,359||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31989)||2000 HX33|| align=right|16,5|| align=right|2,219|| align=right|0,079|| align=right|3,08|| align=right|3,305||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31990)||2000 HX34|| align=right|14,6|| align=right|2,206|| align=right|0,061|| align=right|6,98|| align=right|3,277||MBA||26. april 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(31991)||2000 HK35|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,125|| align=right|7,12|| align=right|3,637||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31992)||2000 HX35|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,209|| align=right|6,48|| align=right|3,575||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31993)||2000 HL37|| align=right|13,9|| align=right|2,693|| align=right|0,179|| align=right|14,17|| align=right|4,419||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31994)||2000 HR40|| align=right|15,0|| align=right|2,199|| align=right|0,153|| align=right|4,99|| align=right|3,261||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31995)||2000 HX40|| align=right|15,0|| align=right|2,219|| align=right|0,210|| align=right|7,87|| align=right|3,305||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31996)||2000 HO42|| align=right|15,9|| align=right|2,321|| align=right|0,129|| align=right|6,07|| align=right|3,536||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(31997)||2000 HR43|| align=right|15,5|| align=right|2,546|| align=right|0,213|| align=right|2,00|| align=right|4,063||MBA||29. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(31998)||2000 HN44|| align=right|15,4|| align=right|2,218|| align=right|0,097|| align=right|6,03|| align=right|3,302||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(31999)||2000 HF47|| align=right|14,3|| align=right|2,559|| align=right|0,164|| align=right|13,80|| align=right|4,092||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(32000)||2000 HA51|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,258|| align=right|9,22|| align=right|3,818||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov